Der Briefmarken-Jahrgang 1920 der Deutschen Reichspost umfasste 41 Dauermarken und 49 Dienstmarken für den Postverkehr von Behörden und Dienststellen. Zu den Briefmarken gibt es keine verlässlichen Angaben zu der Auflagenhöhe.

Am 1. April 1920 erfolgte der Eintritt Bayerns in das Reichspostgebiet unter gleichzeitigem Verzicht auf Ausübung eigener Posthoheit. Die Pfalz gehörte damals ebenfalls zu Bayern. Deshalb hatten die Bayerischen Marken mit dem Aufdruck Deutsches Reich im ganzen Reichsgebiet Gültigkeit.

Liste der Ausgaben und Motive

Anmerkungen

Literatur 
 Michel-Katalog Deutschland 2006/2007 (broschiert), Schwaneberger Verlag GmbH (2006), ISBN 3-87858-035-5

Weblinks 

 Briefmarken-Ausstellung / Deutsche Inflation / Marken 1920
 Briefmarken-Ausstellung / Deutsche Inflation / Belege 1. August 1916 – 5. Mai 1920
 Briefmarken-Ausstellung / Deutsche Inflation / Belege 6. Mai 1920 – 31. Dezember 1921

Kultur (Weimarer Republik)
1920
Liste (Philatelie)
1920